Дайцзу́н () — храмове ім'я китайських імператорів.

Носії 
 Дай-цзун — одинадцятий імператор династії Тан (762–779).
 Дайцзун — сьомий імператор династії Мін (1449–1457).

Храмові імена імператорів